Le mot aérophile s'applique aux micro-organismes (bactéries, algues unicellulaires) qui ont besoin d'air.

Aérophile peut faire référence à :
 Aerophile, constructeur aéronautique, spécialiste du ballon captif.

L'Aérophile peut faire référence à :
 L'Aérophile, une ancienne revue aéronautique française.